Pey (Limburg), een dorp in de gemeente Echt-Susteren in de Nederlandse provincie Limburg
Pey (Landes), een plaats in het Franse departement Landes